Пуэбла-де-Тривес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Тривес. Занимает площадь 31,29 км². Население 2511 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе